Eliassen est un nom de famille d'origine scandinave :

 Arnt Eliassen (1915-2000), un météorologue norvégien qui a été un pionnier dans l'utilisation de l'analyse numérique et la prévision numérique du temps ;
 Bartal Eliasen (1976- ) un footballeur international féroïen ;
 Grete Eliassen (1986- ), une skieuse acrobatique américaine d'origine norvégienne ;
 Petter Eliassen (1985- ), un fondeur norvégien ;